De match om het wereldkampioenschap dammen 1936 werd gespeeld over 20 partijen met als inzet de wereldtitel. De match werd gespeeld in verschillende Nederlandse plaatsen van woensdag 1 januari 1936 tot zaterdag 25 januari 1936 tussen de Nederlander Johan Vos en de Franse titelverdediger Maurice Raichenbach. De wereldtitel werd behouden door Maurice Raichenbach, die met een score van 25-15 won.

Rondes

Resultaten

Wereldkampioenschap dammen
Dammen in Nederland
Dammen in 1936
Dammen